Babywoman — дебютный студийный альбом британской модели Наоми Кэмпбелл, выпущенный 3 октября 1994 года на лейбле Epic Records. Пластинка стала первой и последней полноформатной музыкальной работой Кэмпбелл. Над альбомом работали такие продюсеры и авторы как Гэвин Фрайдей, Тим Сименон, Youth, Джастин Штраус, Брюс Робертс и P.M. Dawn. В музыкальном плане это преимущественно R&B-альбом, однако включающий в себя элементы хауса, трип-хопа и кантри.

Альбом был встречен смешанными отзывами критиков, а также стал коммерчески провальным в Великобритании, где он смог достичь только 75 места в альбомом чарте. Тем не менее в остальном мире альбом пользовался популярностью, в Японии он имел большой успех. Всего в мире было продано более миллиона копий альбома.

С альбома были выпущены два сингла: «Love & Tears», который занял 40 место в британском чарте, и «I Want to Live».

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Альбомы 1994 года
Дебютные альбомы 1994 года
Альбомы Epic Records